Eger városnak és várának ostroma
 Eger ostroma (1552) – a város első oszmán haderő általi ostroma, melyről Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye is ír.
 Eger ostroma (1596) – a város bevételével járó második ostrom.
 Eger ostroma (1687) – a város oszmán feladása.